Люди
 Удянський Микола Олександрович (* 1983) — український ІТ-підприємець, громадський діяч і науковець, засновник криптобіржі Coinsbit, Біткоїн-форку Bitcoin Ultimatum, доктор філософії з права.
Географічні об'єкти
 Удянський заказник — ентомологічний заказник місцевого значення на території Золочівського району Харківської області.